Teet Allas est un footballeur estonien, né le  à Pärnu en RSS d'Estonie.

Il mesure . Teet Allas évolue depuis 2011 au Paide Linnameeskond, où il occupe le poste d'arrière droit.

Biographie 
En 2010 il signe un contrat avec Dalkurd FF.

En  il signe un contrat avec le club de Paide Linnameeskond.

En sélection nationale Allas possède 73 sélections et 2 buts depuis 1997. Allas à faits ses débuts lors du match face à l'équipe de l'Azerbaïdjan le

Carrière

Palmarès 
 FC Flora Tallinn
 Champion d'Estonie : 2001, 2002, 2003, 2010
 Vainqueur de la Coupe d'Estonie : 2008, 2009
 Vainqueur de la Supercoupe d'Estonie : 2002, 2003, 2004, 2009

Références

Liens externes 
 

Footballeur international estonien
Joueur du FC Flora Tallinn
Joueur du JK Tulevik Viljandi
Naissance en  juin 1977
Naissance à Pärnu
Naissance en RSS d'Estonie